Никола́й Федо́тович Ме́льников-Разведе́нков (1866—1937) — патологоанатом, доктор медицинских наук, профессор.

Биография и деятельность 
 1889 год — окончил курс на медицинском факультете Московского университета.
 1890 год — штатный помощник прозектора кафедры патологической анатомии Московского университета.
 1895 г. — защита докторской диссертации приват-доцент по кафедре патологической анатомии.
 1895 год — разработал метод консервирования патологоанатомических препаратов, с сохранением естественной окраски («Новый способ приготовления анатомических препаратов с сохранением нормальной окраски» // Мед. обозр., 1896, № 1 и 6) за который ему была присуждена премия Загорского.
 1895 г. — доктор медицины.
 1896 г. — доцент патологической анатомии;
 1892 г. — организовал в Москве патологоанатомический кружок, в дальнейшем развившийся в Московское общество патологов.
 1898—1900 г. — находился в заграничной командировке.
 1902—1918 гг. — профессор кафедры патологической анатомии в Харьковском университете.
 1918—1920 гг. — врач Красного Креста в Екатеринодаре. 
 1920 г. — один из инициаторов и организаторов Кубанского медицинского института.
 1920—1925 гг. — ректор Кубанского медицинского института.
 1920 по 1925 гг. — заведовал кафедрой патологической анатомии и судебной медицины Кубанского медицинского института.
 1925 г. — вновь вернулся в Харьков и занял должность директора основанного им Украинского патологоанатомический института Укрнауки (1925—1930).
 1926 г. — инициатор и организатор Украинского общества патологов.
 1927 г. — действительный член Академии наук УССР.
 1930 г. — заведующий патоморфологическим отделом Украинского института экспериментальной медицины (Харьков). Со времени возвращения в Харьков состоял членом президиума Главнауки УССР.

Разработал методы бальзамирования тела В. И. Ленина, которые были применены В. П. Воробьевым. После появлении пятен на лице трупа В. И. Ленина был вызван в Москву для дополнительных консультаций, после которых удалось убрать пятна на несколько лет.

Умер 20 декабря 1937 года, на 72-м году жизни, после сложной операции на желчных путях.

Научные работы 
 Об искусственной невосприимчивости к сибирской язве (диссертация, Москва, 1895)
 Новый способ приготовления анатомических препаратов // Мед. обозр., 1996, т. 45, № 5, С. 472—493.
 Альвеолярный эхинококк у человека и у животных. Харьков, 1902.
 Практический курс пат. гистологии (Харьков, 1909; 3-е изд., 1916).
 Пособие к практическому курсу патологической гистологии. Харьков, 1916.
 К учению о миомах желудка // Врач. дело, 1918, № 1, С. 3—12.
 Материалы к патологической анатомии скорбута // Кубанск. науч.-мед. вестн., 1921, № 5—8, С. 187—206.
 О холестеатомах головного и спинного мозга. // Вестн. хир., 1929, т. 18, кн. 53, С. 40—51.
 Актиномикоз центральной нервной системы (1930).
 Патогистология отека (1934).
 Патоморфология аллергических процессов (1936).

Примечания

Литература 
 
Харьковская Государственная научная медицинская библиотека Министерства здравоохранения УССР. Николай Федотович Мельников-Разведенков. К 100 со дня рождения. Библиография. Харьков, 1967, 60 стр.

Ссылки 
 

Учёные по алфавиту
Анатомы по алфавиту
Анатомы Российской империи
Анатомы СССР
Бальзамировщики Российской империи
Бальзамировщики СССР
Персоналии:Краснодарский край
Патологоанатомы
Бальзамирование Ленина